La Merced est un nom propre espagnol signifiant « La Merci » qui peut désigner :
 La Merced, ville de la province de Catamarca et chef-lieu du département de Paclín, en Argentine ;
 La Merced, ville de la province de Salta, département de Cerrillos, en Argentine ;
 La Merced, localité du département de Caldas, en Colombie ;
 La Merced, quartier de la ville de Malaga, en Espagne ;
 La Merced, quartier du district fédéral de Mexico, au Mexique ;
 La Merced, capitale du district de Chanchamayo, dans la province de Chanchamayo, région de Junín, au Pérou.